Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let 2019 bylo 12. mistrovstvím světa žen do 18 let v ledním hokeji. Hrálo se v Obihiro Areně v japonském Obihiru od 6. do 13. ledna 2019.

Skupiny

Skupina A 

Všechny časy jsou místní (UTC+9).

Skupina B

O udržení

Play off

Čtvrtfinále

Semifinále

Zápas o 5. místo

Zápas o 3. místo

Finále

Konečné pořadí

Divize I

Skupina A 
Hráno v Radentheinu (Rakousko) od 7. do 13. ledna 2019.

Skupina B 
Hráno v Dumfriesu (Velká Británie) od 6. do 12. ledna 2019.

Skupina B – kvalifikace 
Kvalifikační turnaj skupiny B se konal ve španělské Jace od 12. do 18. ledna 2019. Pro rok 2020 bylo rozhodnuto vytvořit divizi II a rozdělit týmy do dvou skupin. Týmy, které se nedostaly do semifinále, v podstatě sestoupily do divize II B.

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let 2019  (anglicky)

Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let
Lední hokej v roce 2019
Turnaje v ledním hokeji v Japonsku
Sport v Japonsku v roce 2019
Sport v Obihiru